Кляйне () — немецкая фамилия и топоним:

Фамилия 
 Кляйне, Теодор (1924—2014) — немецкий гребец-байдарочник.
 Кляйне, Томас (род. 1977) — немецкий футболист и футбольный тренер.
 Кляйне, Фридрих Карл (1869—1951) — немецкий врач, микробиолог и фармаколог.

Топоним 
 Кляйне-Лабер — река в Германии, правый приток Гросе-Лабера.
 Клайне-Шайдег — горный перевал между вершинами Эйгер и Лауберхорн в Бернских Альпах в кантоне Берн, Швейцария, соединяющий долины Гриндельвальд и Лаутербруннен.
 Кляйне-Эмме — река кантона Люцерн, Швейцария, левый приток реки Ройс.